William Paterson kan syfta på bland andra:

* William Paterson (1658–1719), skotsk bankman
 William Paterson (1745–1806), amerikansk jurist
 William Paterson (1755–1810), skotsk upptäcktsresande och botanist